Bold () — многозначный термин.

 Bold — в компьютерной типографике англ. жирного шрифта.

Бренды 
 Bold — альбом одноимённой хардкор-панк-группы, записанный в 1989 году.
 Bold — бренд, разработанный и принадлежащий компании Procter & Gamble.
 Bold — марка немецких гидролокационных ложных целей, использовавшихся во время Второй мировой войны.
 Bold — американская хардкор-панк-группа, основанная в 1985 году.
 Bold — канадский кабельный телеканал, принадлежащий группе Canadian Broadcasting Corporation.
 BoldSoft MDE Aktiebolag — шведская компания-разработчик программного обеспечения, принадлежит группе Borland.
 Bold for Delphi — программный продукт компании BoldSoft MDE Aktiebolag.
 Bold Records — американский лейбл звукозаписи
 BOLD Systems — компания-разработчик программы BOLD (Barcode of Life Data).

Акронимы 
 BOLD (Barcode of Life Data) — система кодирования и хранения данных о ДНК.
 BOLD (Black Organization for Leadership Development) — политическая организация в Луизиане, основанная Джимом Синглтоном.
 BOLD (Bureau of Legal Dentistry) — судебная стоматологическая ассоциация в Ванкувере.

См. также 
 Axis: Bold as Love
 BlackBerry Bold — линейка смартфонов от компании Research In Motion.
 Болд